Михендорф () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Потсдам-Миттельмарк.   Занимает площадь 68,51 км². Официальный код  —  12 0 69 397.

Коммуна подразделяется на 6 сельских округов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга